Skillebekk steht für:

 Skillebekk (Nittedal), Wohngebiet nordöstlich von Oslo
 Skillebekk (Oslo), Stadtviertel nahe dem Zentrum von Oslo